Саул Гинзбург:
 Гинзбург, Саул Лейбович (1941—2016) — советский и российский физик, доктор наук.
 Гинзбург, Саул Моисеевич (1866—1940) — журналист и историк русского еврейства.